Peter Bredal kan henvise til:

 Peter Bredal (dansk admiral) (død 1658) – dansk admiral
 Peter Bredal (russisk admiral) (død 1756) – russisk admiral